«Spunk» — альбом британской панк-группы Sex Pistols, долгие годы бывший одним из их самых популярных бутлегов. Издан в 2006 году.

Обзор 
В «Spunk» вошли самые ранние студийные пробы Sex Pistols — демонстрационные и репетиционные записи, сделанные в различных студиях с мая 1976 по январь 1977 гг. Продюсером всех сессий выступил концертный звукорежиссёр Sex Pistols Дейв Гудман. Большинство песен были позже перезаписаны Крисом Томасом и Биллом Прайсом для Virgin Records в феврале—августе 1977 года и вышли на «Never Mind The Bollocks». Лишь кавер-версия The Stooges «No Fun», записанная в октябре 1976 года, вышла на сингле «Pretty Vacant» (1977). Все записи сделаны с участием первого бас-гитариста Глена Мэтлока.

Вышедший за неделю до «Never Mind The Bollocks» (1977), бутлег претендовал на «альтернативный» вариант того, как должен был бы звучать альбом. Кто стоял за изданием бутлега, неизвестно. Права на издание песен принадлежали фирме Макларена, сами плёнки были во владении Дейва Гудмана. Оба они всегда отрицали свою причастность к факту массового появления бутлега в магазинах одновременно с «Never Mind The Bollocks», хотя Макларен открыто заявлял, что ему не нравился официальный альбом.

В последующие годы бутлег неоднократно издавался под разными названиями («Mini Album», «No Future UK?», «There Is No Future») и с отличающимся друг от друга содержанием (общим были демозаписи июля 1976 года). В 1996 году «Spunk» впервые вышел официально в качестве дополнительного диска к переизданию альбома «Never Mind The Bollocks». Наконец, в 2006 году «Spunk» вышел официально отдельным изданием на Castle/Sanctuary Records. Кроме того, записи со «Spunk» часто встречаются в различных пиратских компиляциях Sex Pistols.

Список композиций

Версия 1 (1977) 
В таком составе «Spunk» вышел на Blank Records в октябре 1977 года. В скобках указаны настоящие названия песен.
 «Lazy Sod» («Seventeen») — 2:08
 «Satellite» — 4:10
 «Feelings» («No Feelings») — 2:51
 «Just Me» («I Wanna Be Me») — 3:11
 «Submission» — 4:17
 «Nookie» («Anarchy in the UK») — 4:07
 «No Future» («God Save The Queen») — 3:37
 «Problems» — 4:19
 «Lots of Fun» («Pretty Vacant») — 3:09
 «Liar» — 2:44
 «Who Was It» («EMI») — 3:15
 «New York (Looking for a Kiss)» («New York») — 3:08
 № 1—5 записаны 13—30 июля 1976; 6 — 10—12 октября 1976; 7—12 — 17—28 января 1977.

Версия 2 (No Future UK?) 

Это дополненное 3 песнями издание, наиболее известное под названием «No Future UK?», впервые вышедшее в 1989 году и затем не раз переиздававшееся.
 Pretty Vacant
 Seventeen
 Satellite
 No Feelings
 I Wanna Be Me
 Submission
 Anarchy In The UK
 Anarchy In The UK (New version)
 No Fun
 God Save The Queen
 Problems
 Pretty Vacant
 Liar
 EMI
 New York

Версия 3 (Early Daze) 
Этот диск — очередная вариация «Spunk» — вышел в 1993 году на Dojo Records под названием «Early Daze — The Studio Collection».
 I Wanna Be Me
 No Feelings
 Anarchy In The UK
 Satellite
 Seventeen
 Submission
 Pretty Vacant
 God Save The Queen
 Liar
 EMI
 New York
 Problems
 № 1—6 записаны в июле 1976; 7—12 — в январе 1977.

Версия 4 (This Is Crap) 
Эту версию можно найти на издании альбома «Never Mind The Bollocks» 1996 года (второй диск — «This Is Crap»). В дополнение к оригинальным сессиям Гудмана также добавлены сессии лета 1977 года (уже без Глена Мэтлока).
 Lazy Sod
 Satellite
 Feelings
 Just Me (I Wanna Be Me)
 Submission
 Nookie
 No Future
 Problems
 Lots of Fun
 Liar
 Who Was That (EMI)
 Looking For a Kiss (New York)
 Problems
 No Feelings
 Pretty Vacant
 Submission
 No Feelings
 EMI
 Satellite
 Seventeen
 Nookie
 № 1—5, 21 записаны в июле 1976; 6 — в октябре 1976; 7—12 — в январе 1977; 13—15 в мае 1976; 16—20 — летом 1977.

Версия 5 (2006) 
В данной версии «Spunk» вышел в качестве официального отдельного издания в 2006 году.
 «Lazy Sod» («Seventeen») — 2:08
 «Satellite» — 4:10
 «Feelings» («No Feelings») — 2:51
 «Just Me» («I Wanna Be Me») — 3:11
 «Submission» — 4:17
 «Nookie» («Anarchy In The UK») — 4:07
 «No Future» («God Save the Queen») — 3:37
 «Problems» — 4:19
 «Lots of Fun» («Pretty Vacant») — 3:09
 «Liar» — 2:44
 «Who Was It» («EMI») — 3:15
 «New York (Looking for a Kiss)» («New York») — 3:08
 Anarchy In The UK — 3:59
 Pretty Vacant — 3:30
 No Fun — 7:03
 № 1—5, 13,14 записаны 13—30 июля 1976; 6,15 — 10—12 октября 1976; 7—12 — 17—28 января 1977.

Альбомы Sex Pistols
Альбомы панк-рока
Бутлеги